Појам Јоланда од Арагона може да се односи на:
 Јоланда од Арагона (умрла 1301), супруга Алфонса X.
 Јоланда од Арагона (умрла 1442)
 Јоланда од Арагона, војвоткиња Калабрије